

Astronomia
 11816 Vasile – asteroide della fascia principale

Onomastica
 Vasile – variante del nome proprio di persona Basilio

Persone
 Elena Vasile – ex cestista rumena
 Nicola Vasile – ex calciatore rumeno
 Paolo Vasile – produttore cinematografico e imprenditore italiano
 Radu Vasile – politico e poeta rumeno
 Turi Vasile – produttore cinematografico